Die Abkürzung DWC steht für:
 Deutscher Windsurf Cup
 Douglas World Cruiser
 Flughafen Dubai-World Central (IATA-Code)

DWC